Ореховцы — название населённых пунктов в России:

 Ореховцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ореховцы — деревня в Гдовском районе Псковской области.